Хлами́да, хлами́с () — у древних греков мужская верхняя одежда, изготовлявшаяся из шерстяной ткани и отличавшаяся от прямоугольного гиматия меньшими размерами и покроем. Хламида представляла собой продолговатую мантию, которая накидывалась на шею короткой стороной, причём застёжка укреплялась или на груди, или на правом плече. Хламида считалась северно-греческой (фессалийской и македонской) одеждой, но, со временем, употребление её сделалось повсеместным. Хламиду носили спартанцы и афинские эфебы (в возрасте до 20 лет), а также во всех греческих государствах охотники, путешественники, верховые ездоки и солдаты. Хламида выкраивались из различных сортов материй, одноцветных и пёстрых, и украшались разнообразными узорами и рисунками. Так, хламида эфебов была жёлтого и шафранного цвета, солдат — красная, актёров — расшитая золотом. У римлян хламида вошла в моду при императорах: Калигула носил хламиду, расшитую золотом, Каракалла — расшитую серебром, Александр Север — хламиду ярко-красного цвета.

Галерея

Литература 

 
 

Одежда Древней Греции
Накидки